Paramārtha est un terme sanskrit qui désigne la vérité ultime parmi les Deux Vérités dans le bouddhisme

 Paramārtha (499 - 569) est le nom d'un brahmane originaire de l'Inde centrale, moine bouddhiste du courant cittamatra.